An Socach ist der Name folgender Berge in Schottland:

 An Socach (Glen Cannich), 1069 Meter hoher Berg nördlich von Loch Mullardoch, Highland
 An Socach (Glen Ey), 944 Meter hoher Berg im Glen Ey, Aberdeenshire
 An Socach (Glen Affric), 921 Meter hoher Berg im Glen Affric, Highland